Chucks Nwoko – ex calciatore nigeriano naturalizzato maltese
 Kyrian Nwoko – calciatore maltese
 Udo Nwoko – ex calciatore nigeriano naturalizzato maltese